Семён Немцев:
 Немцев, Семён Иванович (1918—1978) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Немцев, Семён Семёнович (1914—1975) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.